Gehrnbach ist ein Gewässername:

 Gehrnbach (Kinzig), linker Zufluss der Kinzig bei der Mittleren Mühle von Ehlenbogen, Stadt Alpirsbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Gehrnbach (Sitterichbach), rechter Zufluss des Sitterichbachs vor Hinterwestermurr, Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Geerenbach
 Gehrenbach
 Gerenbach
 Gernbach